Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 został rozegrany między 6 a 21 sierpnia w hali Riocentro.

Zmiany w zasadach 
AIBA (amatorska federacja bokserska) zdecydowała się na zmiany w męskich konkurencjach: na igrzyskach w Rio de Janeiro po raz pierwszy mogli uczestniczyć profesjonalni bokserzy. Zrezygnowano również z kasków i dotychczasowego systemu punktacji. Na tych igrzyskach zaczął obowiązywać profesjonalny system punktowania.

Kategorie wagowe

Mężczyźni 
 Papierowa – do 49 kg
 Musza – do 52 kg
 Kogucia – do 56 kg
 Lekka – do 60 kg
 Lekkopółśrednia – do 64 kg
 Półśrednia – do 69 kg
 Średnia – do 75 kg
 Półciężka – do 81 kg
 Ciężka – do 91 kg
 Superciężka – ponad 91 kg

Kobiety 
 Musza – do 51 kg
 Lekka – do 60 kg
 Średnia – do 75 kg

Kwalifikacje 
 Każdy Narodowy komitet olimpijski mógł mieć co najwyżej jednego przedstawiciela w każdej z konkurencji.
 Sześć miejsc (5 w konkurencjach męskich i 1 w kobiecych) zarezerwowanych było dla Brazylii. Brazylijski komitet olimpijski musiał wybrać w których konkurencjach wystartuje.
 Po jednym miejscu, w kategoriach od koguciej do średniej u mężczyzn i we wszystkich u kobiet, przyznawała Komisja Trójstronna.
 O trzydzieści siedem miejsc walczyli profesjonaliści, reszta przypadła amatorom.
 Mężczyźni kwalifikację mogli uzyskać poprzez:
 World Series of Boxing 2014/2015 – 2 najlepszych zawodników z każdej kategorii (oprócz papierowej, ciężkiej i superciężkiej gdzie awansował tylko najlepszy).
 AIBA Pro Boxing (APB) World Ranking 2014/2015 – mistrz i pierwszy zawodnik (challenger) w każdej z kategorii.
 Mistrzostwa Świata w Boksie 2015 – 2 najlepszych w kategoriach: papierowej, muszej i półciężkiej; 3 najlepszych w kategoriach od koguciej do średniej i po jednym w ciężkiej i superciężkiej.
 Kontynentalne turnieje kwalifikacyjne – 3 miejsca w każdej kategorii w Afryce, Azji/Oceanii, Europie, Ameryce (w przypadku Ameryki dwa miejsca w konkurencjach, w których zawodnika wystawiła Brazylia).
 Światowe kwalifikacje APB i WSB – trzech najlepszych we wszystkich kategoriach, z wyjątkiem ciężkiej i superciężkiej, w których awansował tylko zwycięzca.
 Światowy turniej kwalifikacyjny AOB – pięciu najlepszych we wszystkich kategoriach, poza papierową (2) oraz ciężką i superciężką (po jednym).
 Kobiety mogły zakwalifikować się poprzez:
 Mistrzostwa Świata w Boksie Kobiet 2016 – cztery najlepsze zawodniczki w każdej konkurencji.
 Kontynentalne turnieje kwalifikacyjne – jedno miejsce w każdej kategorii w Afryce, po 2 w Azji/Oceanii, Europie, Ameryce (w przypadku Ameryki jedno miejsca w konkurencji, w których zawodniczkę wystawiła Brazylia).

Zakwalifikowane reprezentacje

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016